Lademann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lademann (1795–1869), preußischer Generalmajor 
 Bruno Lademann (1877–1972), deutscher Maler, Grafiker und Kunstpädagoge
 Christian Lademann (* 1975), deutscher Radrennfahrer
 Erwin Lademann (1923–2015), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Friedbert Lademann (1873–1944), deutscher Generalmajor
 Friedrich Lademann (1891–1966), deutscher Ingenieur, Verkehrsplaner und Leiter von Straßenbahngesellschaften
 Fritz Lademann (1886–1968), deutscher Ministerialbeamter
 Julia Lademann, deutsche Pflegewissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Stephan Matthias Lademann, deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Max Lademann (1896–1941), deutscher Politiker (KPD)
 Oskar Lademann (1840–1930), preußischer Generalleutnant
 Wilhelm Lademann (1840–1919), preußischer Generalmajor